еПри Лондона 2021 года () — седьмой этап сезона 2020/2021 чемпионата мира «Формулы E», состоящий из двух гонок, которые прошли 23 и 24 июля на территории выставочного центра «ExCeL», Лондон, Великобритания. Это третий еПри Лондона в истории.

Перед этапом 
Возвращение еПри Лондона в календарь чемпионата на новой трассе на территории ExCeL планировалось еще в предыдущем сезоне. Однако, из-за пандемии COVID-19, еПри Лондона не состоялся, и он был перенесён на следующий сезон.

Перед этапом команды выразили опасения, что новая трасса позволяет меньше времени экономить энергию в течение гонки, и это может привести к большому количеству аварий. FIA отреагировала на эти опасения и снизила количество доступной энергии для гонок в Лондоне — с 52 кВт·ч до 48 кВт·ч.

Первая гонка

Свободные заезды 
Первая сессия свободные заездов прошла вечером 23 июля.

Квалификация 
Погода:  Пасмурно. Влажная трасса. Воздух +19 °C. Трасса +17…18 °C

Квалификация прошла на подсыхающей после дождя трассе, и преимущества получили пилоты последних квалификационных групп. Поул-позицию завоевал пилот команды Mahindra Racing Алекс Линн.

Примечания 

 Максимилиан Гюнтер попал в аварию в квалификации и не смог показать время. допущен к старту.

Гонка 
Погода:  Пасмурно. Сухо. Воздух +21...22 °C. Трасса +20...22 °C

Алекс Линн после старта с поул-позиции уверенно лидировал с первой половине гонки, однако Джейк Деннис тактически переиграл Линна, позже использовав режим атаки, что позволило ему выйти в лидеры гонки и одержать вторую победу в сезоне.

Круги лидирования

Примечания 

 Пилоты, победившие в голосовании FanBoost, отмечены значком «‡».
 Три очка за поул-позицию.
 Одно очко за лучшее время в групповом этапе квалификации.
 Одно очко за быстрый круг в первой десятке.
 Робин Фряйнс получил штраф в 5 секунд за то, что вытолкнул Джоэля Эрикссона с трассы.
 Максимилиан Гюнтер получил штраф в 10 секунд за столкновение с Оливером Терви.
 Пилоты команды Nissan e.dams были дисквалифицированы за перерасход энергии.

Положение в чемпионате после гонки 

Личный зачёт

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Командный зачёт

Вторая гонка

Свободные заезды

Квалификация 
Погода:  Пасмурно. Сухо. Воздух +19...20 °C. Трасса +19...21 °C

Гонка 
Погода:  Пасмурно. Сухо. Воздух +22...21 °C. Трасса +23 °C

В гонке произошло большое количество аварий, так например, обладатель поул-позиции Стоффель Вандорн лишился лидерства в гонке после столкновения с Оливером Роулендом, а один из лидеров личного зачёта Антониу Феликс да Кошта сошёл после аварии с Андре Лоттерером. Также участником одной из аварии стал Сэм Бёрд. Во время одного из выездов машины безопасности пилот команды Audi Sport Abt Schaeffler Лукас ди Грасси заехал на пит-лейн, обогнал пелотон и вышел в лидеры гонки. За этот манёвр он был наказан проездом по пит-лейн, однако команда не сообщила об этом пилоту, и в конце гонки Лукас ди Грасси был дисквалифицирован, а команда Audi Sport Abt Schaeffler была оштрафована на 50000 евро. В итоге пилот команды Mahindra Алекс Линн одержал первую победу в карьере в Формуле E.

Круги лидирования

Примечания 

Пилоты, победившие в голосовании FanBoost, отмечены значком «‡».
Одно очко за лучшее время в групповом этапе квалификации.
Одно очко за быстрый круг.
 Три очка за поул-позицию.
Стоффель Вандорн получил штраф в 5 секунд за обгон Жан-Эрика Верня под жёлтыми флагами.
Оливер Роуленд получил штраф в 5 секунд за столкновение с Стоффелем Вандорном.
Лукас ди Грасси был дисквалифицирован за то, что не совершил штрафной проезд по пит-лейн.

Положение в чемпионате после этапа 

Личный зачёт

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Командный зачёт

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Формулы E
 Результаты гонок и судейские протоколы

Спорт в Великобритании в 2021 году
ЕПри Лондона